|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Wuhan (officieel Wuhan Open) van 2017 vond plaats van zondag 24 tot en met zaterdag 30 september 2017 in de Chinese stad Wuhan. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 32 speelsters uit de top 40 namen eraan deel.

Titelverdedigster Petra Kvitová was het elfde reekshoofd. Ze verloor meteen in de openingsronde van de Chinese Peng Shuai.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Jeļena Ostapenko.

De ongeplaatste Française Caroline Garcia won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Ashleigh Barty (Australië) in drie sets, met tiebreaks in de eerste en de tweede set. Garcia wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Wuhan op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2017.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde. Ook voor de Nederlandse Kiki Bertens viel het doek na de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 Rang per 18 september 2017

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová konden beiden hun titel niet komen verdedigen door een blessure.

Het als eerste geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Shuko Aoyama en Yang Zhaoxuan in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun achtste gezamenlijke titel (alle acht in 2017). De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Belgische Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs strandden in de eerste ronde. Ook de Nederlandse Kiki Bertens, met Julia Görges uit Duitsland aan haar zijde, verloor haar openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Wuhan 2017
Wuhan